BQA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baler Benguet (Filippine)
 bqa – codice ISO 639-3 della lingua tchumbuli